Bee Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bee Knob (Arkansas)
 Bee Knob (Georgia)
 Bee Knob (Swain County, North Carolina)
 Bee Knob (Wilkes County, North Carolina)
 Bee Knob (Greenbrier County, West Virginia)
 Bee Knob (Lewis County, West Virginia)
 Bee Knob (Randolph County, West Virginia)
 Bee Knob (Webster County, West Virginia)